Грачёвка или Грачевка — название географических объектов:

Топоним

Казахстан 
 Грачёвка — село в Фёдоровском районе Костанайской области, ликвидировано в 2016 году.
 Грачёвка — село в Айыртауском районе Северо-Казахстанской области.

Россия 
Башкортостан
 Грачёвка — деревня в Кармаскалинском районе.

Белгородская область
 Грачевка — село в Новооскольском районе.

Владимирская область
 Грачёвка — деревня в Вязниковском районе.

Калининградская область
 Грачёвка — поселок в Зеленоградском районе.

Калужская область
 Грачевка — деревня в Жуковском районе.
 Грачевка — деревня в Мосальском районе.

Краснодарский край
 Грачевка — посёлок в Ленинградском районе.

Курская область
 Грачевка — деревня в Мантуровском районе.
 Грачевка — деревня в Фатежском районе.

Липецкая область
 Грачёвка — деревня в Воловском районе.
 Грачёвка — село в Усманском районе.

Москва
 Грачёвка — ранее подмосковное село и усадьба в нём.

Оренбургская область
 Грачёвка — село, административный центр Грачёвского района.
 Грачевка — село в Красногвардейском районе.
 Грачёвка — село в Курманаевском районе.
 Грачевка — посёлок в Пономарёвском районе.

Орловская область
 Грачевка — посёлок в Верховском районе.
 Грачёвка — деревня в Должанском районе.
 Грачевка — деревня в Орловском районе.
 Грачевка — деревня в Ивановском сельском поселении Покровского района.
 Грачевка — деревня в Столбецком сельском поселении Покровского района.
 Грачёвка — деревня в Хотынецком районе.

Пензенская область
 Грачевка — село в Наровчатском районе.

Рязанская область
 Грачевка — деревня в Захаровском районе.
 Грачевка — деревня в Кораблинском районе.
 Грачевка — посёлок в Сасовском районе.

Самарская область
 Грачёвка — село в Кинельском районе.
 Грачёвка — село в Кошкинском районе.
 Грачёвка — село в Красноярском районе.

Саратовская область
 Грачёвка — село в Аркадакском районе
 Грачевка — село в Петровском районе.

Ставропольский край
 Грачёвка — село, административный центр Грачёвского района.

Тамбовская область
 Грачевка — село в Мордовском районе.
 Грачёвка — деревня в Петровском районе, упразднена в 2003 г.
 Грачевка — деревня в Пичаевском районе.

Тульская область
 Грачевка — деревня в Куркинском районе.

Ульяновская область
 Грачёвка — деревня в Вешкаймском районе.

Украина 
 Грачёвка — село в Великобурлукском районе Харьковской области.

Гидроним 
 Грачёвка — река в Оренбургской области России, приток Бузулука.
 Грачёвка — река в Ставропольском крае России, приток Калауса.
 Грачевка — река в Самарской области России, приток Кутулука.
 Грачевка — река в Оренбургской и Самарской областях России, приток Малого Урана.
 Грачевка — река в Саратовской и Пензенской областях России, приток Ольшанки.
 Грачёвка — река в России, в городском округе Химки Московской области и Москве, правый приток Химки.
 Грачевка — река на Курилах, впадает в Тихий океан.

Прочее 
 Грачёвка — улица в Москве.